Die DEL-Saison 2021/22 war die 28. Spielzeit der Deutschen Eishockey-Liga, offiziell PENNY DEL, der höchsten Liga im deutschen Eishockey. Die Saison startete am 9. September 2021 und endete mit dem 4. Finalspiel am 4. Mai 2022. Die deutsche Meisterschaft gewannen und verteidigten die Eisbären Berlin durch einen 3:1 Seriensieg im Play-off-Finale gegen den EHC Red Bull München.

Die Spiele der DEL wurden wie in den Vorjahren von Magenta Sport und Sport 1 übertragen. Zum 5. Dezember 2021 wechselten die Übertragungsrechte im Free-TV von Sport 1 zu ServusTV.

In der Saison sollte das fünfte DEL Winter Game stattfinden. Dabei sollten die Kölner Haie und die Adler Mannheim am 1. Januar 2022 im Kölner Rheinenergiestadion aufeinandertreffen. Das Spiel war ursprünglich für den 9. Januar 2021 geplant und musste wegen der COVID19-Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Auf Grund der anhaltend schwierigen Lage wurde das Spiel ein weiteres Mal auf den 3. Dezember 2022 verschoben. Durch die Niederlage gegen die Adler Mannheim am 30. März 2022 standen die Krefeld Pinguine als Absteiger fest. Dies war der erste sportliche Abstieg aus der DEL seit 2006.

Teilnehmer 
Die Liga spielte mit 15 Mannschaften. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde der Abstieg aus der DEL 2021 ausgesetzt. Dagegen stieg der Meister der DEL2 2021, die Bietigheim Steelers, in die DEL auf.

Modus und Termine 
Die Mannschaften spielten eine Doppelrunde (jeder vier Mal gegen jede andere Mannschaft) ab dem 9. September 2021. Vom 31. Januar bis 20. Februar 2022 pausierte die Liga wegen des olympischen Eishockeyturniers. In dieser Zeit wurden jedoch auch bereits ausgefallene Spiele nachgeholt. Die Hauptrunde sollte ursprünglich am 27. März 2022 enden. Um weitere ausgefallene Spiele nachzuholen, wurde sie jedoch um eine Woche verlängert und endete am 3. April 2022.

Die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielten Pre-Play-Offs im Modus Best-of-Three, die Sieger zogen wie die Mannschaften der Plätze 1 bis 6 ins Viertelfinale ein. Ab dem Viertelfinale wird Best-of-Five gespielt. Das letzte Finale war für den 5. Mai 2022 angesetzt, war aber aufgrund des dritten Sieges der Eisbären Berlin am 4. Mai n icht mehr erforderlich. Ursprünglich sollten der 14. und 15. der Hauptrunde sportlich in die DEL2 absteigen. Der 14. wäre dabei Nachrücker, falls der DEL2-Meister die DEL-Lizenz 2022/23 nicht erhält. Am 18. Februar 2022 wurde bekannt gegeben, dass es nur einen Absteiger geben wird; der Abstieg des 14. wurde ausgesetzt. Sollte der DEL2-Meister die Lizenz für die kommende Saison erhalten, so würde diese erneut mit 15 Teams ausgespielt werden. In diesem Fall soll die ursprünglich für diese Saison getroffene Regelung mit zwei Absteigern erneut gelten.

Hauptrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stand: Ende der Hauptrunde

Hauptrundentabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit werden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, ist die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhalten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wird ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verliert eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhält sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore
Erläuterungen: , , , ,

Beste Scorer 
Quelle: DEL; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: BestwertAnmerkung: 1 Zum Vergleich: Spieler mit der besten Plus/Minus-Wertung

Beste Torhüter 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Playoffs

Play-off-Baum

1. Playoff-Runde 
Die 1. Playoff-Runde wurde im Modus „Best of Three“ ausgetragen und fand am 5., 7. und 8. April 2022 statt.

HR = Hauptrunde

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen und fanden am 10., 12., 14., 16. und 18. April 2022 statt.

HR = Hauptrunde

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen und fanden am 20., 22., 24., 26. und 28. April 2022 statt.

HR = Hauptrunde

Finale 
Die Finalspiele wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen. Sie fanden am 29. April, sowie am 1., 2. und 4. Mai 2022 statt. Ein mögliches Spiel 5 war für den 5. Mai angesetzt.

Beste Scorer 
Quelle: DEL; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Kader des Deutschen Meisters

Auszeichnungen 
Die Auszeichnungen der DEL-Saison 2021/22 wurden am 11. April 2022 bekannt gegeben.

 DEL-Spieler des Jahres – Riley Sheen, Bietigheim Steelers
 Stürmer des Jahres – Riley Sheen, Bietigheim Steelers
 Verteidiger des Jahres – Zach Redmond, EHC Red Bull München
 Torhüter des Jahres – Dustin Strahlmeier, Grizzlys Wolfsburg
 DEL-Rookie des Jahres – Philipp Dietl, Straubing Tigers
 Trainer des Jahres – Serge Aubin, Eisbären Berlin
 Robert Müller Fair Play Trophy – Krefeld Pinguine
 MVP der Playoffs – Frank Hördler, Eisbären Berlin

Weblinks 
 Offizielle Website der Deutschen Eishockey Liga

Einzelnachweise 

2021
Eishockeysaison 2021/22